Vegahnúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Vegahnúkur (bergstopp i Island), Austurland, 
 Vegahnjúkur (bergstopp i Island), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar